Воро́нкин — русская фамилия.

 Воронкин, Артём Анатольевич (род. 1986) — российский футболист.
 
 Воронкин, Юрий Владимирович (род. 1979) — российский метатель молота.